Olchowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anissija Wladimirowna Olchowa (* 1991), russische Synchronschwimmerin 
 Nadeschda Alexandrowna Schuwajewa-Olchowa (* 1959), sowjetische Basketballspielerin 

Olchowa ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Olchowa, Dorf in der Gmina Iwierzyce, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen